UFO hace referencia a varios artículos:

Pseudociencia
 U.F.O., siglas en inglés para objeto volador no identificado.

Cine y televisión
 UFO (1970), una serie televisiva de ciencia ficción británica producida por Gerry Anderson.
 U.F.O., película de 2012.
 U.F.O. (película de 1993)

Música
 U.F.O., banda costarricense de punk-rock.
 UFO, mítica banda británica de Hard Rock.

Videojuegos
 UFO/X-COM, saga de videojuegos de estrategia.
 UFO: Alien Invasion, videojuego.

Otro
 UFO – torre de observación con restaurante en la ciudad de Bratislava
 UFO – estatua en la ciudad de Bratislava